Chacay hace referencia a diferentes especies de arbustos espinosos, en particular a:
 Discaria serratifolia.
 Discaria trinervis.
 Ulex europaeus, también denominado "aliaga", "picapica" y "tojo", entre muchos otros nombres.